

Geografia 

 Mangano  – frazione di Acireale nella città metropolitana di Catania
Torre del Mangano  – frazione di Certosa di Pavia in provincia di Pavia

Persone 
 Angelo Mangano – poliziotto italiano
 Antonino Mangano – ex maratoneta e mezzofondista italiano
 Ettore Mangano – politico italiano
 Giuseppe Mangano – scenografo italiano
 Greg Mangano – cestista statunitense
 Joy Mangano – inventrice e imprenditrice statunitense di origine italiana
 Luigi Mangano – militare italiano
 Massimo Mangano  – allenatore di pallacanestro e giornalista italiano
 Philip Mangano  – criminale italiano
 Silvana Mangano  – attrice italiana
 Venero Mangano – mafioso statunitense di origine italiana
 Vincent Mangano  – criminale italiano
 Vincenzo Mangano  – politico italiano
 Vittorio Mangano  – criminale italiano

Altro 
 Mangano  – arma medievale
 Mangano  – nell'industria tessile una calandra per trattamenti di finissaggio o in lavanderia una stiratrice professionale

Pagine correlate 
Mangani